Rodrigo Tavares pode remeter aos seguintes artigos na Wikipédia:

 Rodrigo Tavares - profissional do mercado financeiro, académico e administrador público nascido em Portugal
 Rodrigo Tavares - músico nascido no Brasil